4 miejscowości w Polsce: 
 Ponikła – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Poświętne 
 Ponikła – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Ponikła – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Dobrzyniewo Duże
 Ponikła – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko